Brahegatan kan syfta på:

 Brahegatan, Göteborg
 Brahegatan, Gränna
 Brahegatan, Jönköping
 Brahegatan, Stockholm